Dauermarkenserie Elisabeth II. steht für:

 Dauermarkenserie Elisabeth II. (Wilding), von 1952 bis 1971 verwendete Serie auf Grundlage einer Fotografie von Dorothy Wilding
 Dauermarkenserie Elisabeth II. (Machin), seit 1967 verwendete Serie nach einem Entwurf von Arnold Machin